Balsa —  embarcação de fundo chato
 Balsa (Lusitânia) — cidade romana localizada na antiga província da Lusitânia
 Balsa (madeira) — nome dado a um tipo de madeira
 Balsa flutuante (construção civil) — tipo de fundação de edifícios em solos instáveis
 Balșa — comuna romena localizada no distrito de Hunedoara
 Balša II — antigo príncipe albanês
 Balsa Nova — município brasileiro do estado do Paraná
 Balsa de Ves —  município espanhola localizada na província de Albacete
 A Balsa da Medusa — pintura a óleo de 1818–1819 do francês Théodore Géricault

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos